Микаберидзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Микаберидзе, Важа (род. 1967) — грузинский и итальянский скульптор
 Микаберидзе, Константин Арчилович (1896—1973) — советский и грузинский актёр, режиссёр и сценарист.
 Микаберидзе, Нугзар Дмитриевич (род. 1963) — советский и грузинский футболист.
 Микаберидзе, Руслан Григорьевич (1939—2020) — советский и грузинский актёр.